Валлеруа () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Валлеруа () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Валлеруа () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду